Jean-Claude Ades, também conhecido como Krystal K e JCA é um DJ e produtor italiano. Jean nasceu e foi criado na Itália. Seu pai é francês e sua mãe alemã. Atualmente mora em Munique, na Alemanha.

Jean é especializado em house e electro. Ades co-escreveu e produziu os sucessos de Dannii Minogue "I Begin To Wonder" e três faixas adicionais "Come And Get It", "Feel Like I Do" e "Free Falling".

Seus remixes mais conhecidos incluem o da The Nightcrawlers "Push The Feeling On", Coburns "We Interrupt this Programme", DJ Tomcraft "Da Disco", The Roc Project "Never (Past Tense)" e iiO's "At the End".

Seus hits mais recentes são: "Some Day", "Fly Away", e "Nite Time".

Discografia
 Finally (10 de outubro de 2008)

Ligações externas
 Site Oficial

DJs da Itália
Músicos da Itália
Músicos de música eletrônica